«Учали́нская газета» (до 2007 г. — «Серп и Мо́лот») — общественно-политическое издание  города Учалы и Учалинского района Республики Башкортостан. Выходит  два раза  в неделю (по вторникам и пятницам) на русском языке. Главный редактор — Тагирова Фаниса Анваровна.

Общая характеристика 
 День выхода — вторник, пятница.
 Формат издания — A3.
 Цветность — черно-белая.
 Тираж —4 022 экземпляра (март 2020).

Контент 

Политика, экономика, культура, образование, спорт и предпринимательская деятельность в рамках города и района.

История издания 
 1932: газета учреждена под названием «Ударсы» (башк. «Ударник») как печатный орган Учалинского райкома ВКП(б) и райисполкома Совета народных депутатов, печатается  на башкирском языке арабицей и яналифом;
 1934: меняет название на «Шахты Байрағы» (башк. «Знамя шахты»), печатается  на башкирском языке, письменность башкирская (кириллическая);
 1935: вновь печатается под первоначальным названием на «Ударсы»;
 1940: газета начинает выходить на башкирском и русском языках под названием «Сталинское знамя»;
 1947: меняет название на «Зауралец», выходит на русском языке;
 1956: меняет название на «Ленинское знамя», вновь становится двуязычной;
 1962: объединяется с газетой «Урал», издаваемой в Белорецке в связи с укрупнением районов Башкирской АССР — Учалинский район был объединён с Белорецким;
 1965: вновь выходит как самостоятельное издание под названием «Серп и Молот» на башкирском и русском языках;
 1992: от издания отделяется районная газета «Яик» на башкирском языке. С этого момента газета выходит только на русском языке;
 2007: газета начинает выходить под  названием "Учалинская газета"

Награды 
 2008 год — издание удостоено знака отличия «Золотой фонд прессы-2008».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Газеты на русском языке
Газеты Башкортостана
Учалы
Появились в 1932 году в России
1932 год в Башкортостане